Pommery est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Jeanne Alexandrine Pommery (1819-1890), directrice de la maison de vins de Champagne Pommery ;
 Joseph de Pommery (1904-1981), homme politique français nationaliste.

Divers 
 Vranken-Pommery Monopole, deuxième plus gros groupe de vins de Champagne. 

Patronyme français